Механизированная бригада (МБР)  - общевойсковое тактическое соединение сухопутных войск в составе Вооруженных сил некоторых стран, предназначенное для ведения боевых действий на сухопутном ТВД в составе корпуса (дивизии), а в ряде случаев и самостоятельно.

Организационная структура 

 Штаб 
 Управление 
 Комендантский взвод 
 1 танковый батальон 
 3 механизированных батальона на БМП или БТР 
 Бригадная артиллерийская группа 
 Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 
 Разведывательная рота 
 Отдельная рота снайперов 
 Узел связи 
 Рота РЭБ 
 Радиолокационная рота 
 Батальон материального обеспечения 
 Ремонтно-восстановительный батальон 
 Группа инженерного обеспечения 
 Рота РХБЗ 
 Медицинская рота 
 Пожарная рота 
 Оркестр 
 Клуб 
 Редакция и типография 
 Полигон

См. также 

 Воздушно-десантная бригада
 Артиллерийская бригада
 Бригадная боевая группа
 Артиллерийский дивизион
 Механизированная дивизия
 Танковая бригада

Литература

Примечания

Ссылки 

 Формирование механизированных бригад «Страйкер» в Сухопутных войск США 
 Механизированная бригада 
 Механизированные и мотострелковые бригады 
 Отдельная и неотдельная механизированная бригада 
 Механизированные, мотопехотные, танковые войска 
Бригады
Воинские формирования
Пехотные формирования